Mondragón es un municipio situado en Guipúzcoa (España).

Mondragón también puede referirse a:
 Mondragón Corporación Cooperativa, un grupo de cooperativas cuya sede central se sitúa en Mondragón;
 el Palacio de Mondragón;
 el Fusil Mondragón;
 la Orquesta Mondragón;
 la Universidad de Mondragón.

También puede referirse a las siguientes personas:
 Carmen Mondragón, poetisa y pintora mexicana;
 Cristóbal de Mondragón, militar español del siglo XVI;
 Farid Mondragón, futbolista colombiano; 
 Juan Carlos Mondragón, escritor uruguayo;
 Manuel Mondragón, militar mexicano.